2-й Сибирский понтонный батальон — инженерная войсковая часть Российской императорской армии.

Праздник части — . Старшинство по состоянию на 1914: 8 (21) декабря 1904.

История 
Сформирован  из роты 5-го понтонного батальона и понтонной роты 3-го Восточно-Сибирского сапёрного батальона как 3-й Восточно-Сибирский Понтонный батальон.

25 марта (7 апреля) 1907 года 1-й роте пожалованы нагрудные знаки для офицеров и головные знаки для нижних чинов с надписью «За отличие в войну с Японией в 1904 и 1905 годах».

С 25 марта (7 апреля) 1910 — 2-й Сибирский понтонный батальон.

Знаки отличия части к 1914 
 Знаки нагрудные для офицеров и головные для нижних чинов с надписью «За отличие в войну с Японией в 1904 и 1905 годах» (в 1-й роте).

Знамён понтонным частям не полагалось.

Командиры части

Примечания

Литература 
 Шенк В. К. Инженерные и железнодорожные войска. Справочная книжка императорской главной квартиры. — СПб., 1909.

Батальоны Российской империи
Понтонно-мостовые части
Сапёрные батальоны